UEFA Europa League 2011-12 var den tredje udgave af turneringen siden navneændringen fra UEFA Cuppen. Turneringen begyndte den 30. juni 2011 med de første kvalifikationsrunder og sluttede den 9. maj 2012 med finalen på Stadionul Naţional i Bukarest, Rumænien. Turneringen vil igen have fem dommere i aktion i hver kamp.

Atlético Madrid vandt finalen med 3-0 over Athletic Bilbao.

Antallet af hold fra forbund 
194 hold fra 53 UEFA-forbund deltager i UEFA Europa League 2011-12. Forbund får tilkendt pladser i forhold til rankeringen fra 2010, der bruger resultaterne fra de europæiske konkurrencer fra 2005-06 og til 2009-10.

Nedenfor er kvalifikationsskemaet til UEFA Europa League 2011-12:

 Forbund 1–6 har hver tre kvalificerede hold
 Forbund 7–9 har hver fire kvalificerede hold
 Forbund 10–51 har hver tre kvalificerede hold, på nær Liechtenstein (et hold)
 Forbund 52–53 har hver to kvalificerede hold
 De tre øverste hold fra UEFA Fair Play rankering 2010–11, får hver en plads ekstra.
 Derudover deltager 33 hold der bliver elimineret fra UEFA Champions League 2011-12.
Den forsvarende mester ville have fået en ekstra plads i turneringen hvis de ikke kvalificerede sig til europæisk fodbold fra den hjemlige turnering. De forsvarende mestre fra Porto får dog ikke brug for dette, da de kvalificerede sig til Champions League.

Forbundsrankering 

Noter
 (FP): Ekstra fair play plads (Norge, England, Sverige)
 Antallet af hold inkluderer ikke hold der kommer fra Champions League.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde 

Her deltog 52 klubber:
 Nummer to i de hjemlige ligaer fra land 35-53 (undtagen Liechtenstein).
 Nummer tre i de hjemlige ligaer fra land 22-51(undtagen Liechtenstein).
 De tre Fair Play pladser

Ottendedelsfinaler 

|}

Kvartfinaler 

|}

Semifinaler 

|}

Finale 
Kampen blev spillet 9. maj i Bukarest, Rumænien.

Referencer

Se også 
 UEFA Champions League 2011-12